Emsbachbrücke ist der Name verschiedener Brücken:

 Emsbachbrücke (Niederselters), Gemeinde Selters (Taunus)
 Emsbachbrücke (Oberselters), Stadt Bad Camberg